Примера Уругвая по футболу 1992 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1992 («Насьональ» и «Белья Виста») квалифицировались в Кубок Либертадорес 1993.

Таблица

Матчи за право остаться в лиге 
 Сентраль Эспаньол — Уракан Бусео 0:2, 0:2
«Сентраль Эспаньол» выбыл из лиги, а Уракан Бусео принят.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1992
Футбол в Южной Америке в 1992 году
Спорт в Уругвае в 1992 году